Dorín (Xeraco, 1982), jugador de raspall 
 Dorin Chirtoacă (1978, Chişinău), periodista i polític de la República de Moldàvia
 Dorin Mateut (Bogata-Curtuiuş, 1965), futbolista romanès 
 Françoise Dorin (1928-2018) dramaturga i lletrista de cançons francesa 
 René Dorin (La Rochelle, 1899 - Noisy-le-Grand, 1969), compositor i cançoner francès 
 Le Plessis-Dorin municipi francès, situat al departament del Loir i Cher